Le musée de la Grande Guerre patriotique, également connu sous le nom de musée de la Victoire (russe : Музей Победы) est un musée d'histoire situé à Moscou, sur le mont Poklonnaïa. Le bâtiment a été conçu par l'architecte Anatoli Polianski. Les travaux du musée ont commencé le 3 mars 1986 pour une ouverture au public le 9 mai 1995. Le musée présente des expositions et des monuments commémoratifs concernant le front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale, connue en Russie sous le nom de « Grande Guerre patriotique ».

Expositions 
Le musée dispose de 14 143 mètres carrés d'espace d'exposition pour les collections permanentes et de 5 500 mètres carrés supplémentaires pour les expositions temporaires. Près de l'entrée du musée se trouve la salle des commandants, qui présente une  décoratifs et des bustes en bronze des récipiendaires de l'Ordre de la Victoire, la plus haute distinction militaire décernée par l'Union soviétique.

Site 
Le musée est situé dans le parc de la Victoire, une aire de  hectares sur la colline de Poklonnaya. Le parc comprend une grande place pavée, des fontaines et un espace ouvert où sont exposés des véhicules militaires, des canons et d'autres appareils de la Seconde Guerre mondiale. Dans le parc se trouvent également la synagogue commémorative de l'Holocauste, l'église Saint-Georges, la mosquée commémorative de Moscou, un arc de triomphe, un obélisque et un certain nombre de sculptures.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de musées et mémoriaux de la guerre
 Liste des musées de Moscou

Liens externes 
 Official Site (in Russian)
 Central Museum of the Great Patriotic War at Museums of Russia (in Russian)
 Photos of the museum
 Museum of the Great Patriotic War at Google Cultural Institute

Musée d'histoire en Russie
Musée à Moscou
Musée militaire
Musée de la Seconde Guerre mondiale
Mémorial de la Seconde Guerre mondiale en Russie
Musée fondé en 1995